Роа:

Аббревиатура 
 РОА — Русская освободительная армия, вооружённое коллаборационистское формирование в годы Второй мировой войны.

Топоним 
 Роа — город и муниципалитет в Испании.
 Роа — деревня в Швеции недалеко от Хельсингборга.

Фамилия 
 Роа, Андрес (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Роа Бастос, Аугусто (1917—2005) — парагвайский поэт и прозаик.
 Роа, Карлос (род. 1969) — аргентинский футболист, вратарь.
 Роа Гарсия, Рауль (1907—1982) — кубинский государственный деятель.
 Роа, Рамон (1844—1912) — кубинский поэт.
 Роа, Хуан (род. 1991) — колумбийский футболист.

См. также 
 Роан
 Роанок
 Руа